В лингвистике понятие «мама и папа» относится к последовательности звуков ,  и им подобных, которые во многих, часто совершенно между собой не связанных языках, соответствуют словам «мать» и «отец».

Примеры 
Ниже примеры из разных языков

Индоевропейские языки 
 В русском языке имеются слова мама, папа, деда и баба (деда — только в детской речи).
 Итальянское mamma, румынское mama, испанское mamá и португальское mamãe. В латыни, к которой восходят эти языки, существовали слова mater и pater.
 В английском языке существует тенденция использовать открытые гласные [ɑ] и [ɐ] в словах mama/momma и mum/mom.
 В голландском языке mama и papa также являются наиболее распространенными обращениями ребенка к своим родителям.
 В армянском языке մայր [mayr] — мать; հայր [hayr] — отец; պապ [pap] — дед; տատ [tat] — бабушка. Дети чаще обращаются к родителям մամա [mama] для матери и պապա [papa] для отца.
 Из-за широкой распространённости mama и papa были приняты в интерлингве.

Неиндоевропейские языки 
 Грузинский язык примечателен тем, что в нём сходные по форме слова имеют обратное по сравнению с другими языками значение: «отец» будет მამა mama, в то время как «мать» будет დედა deda.
 Также и в лакском языке понятие «мама» обозначается словом «дада», а «отец» словом «мямма».
 В китайском языке слову «мать» соответствует ма, мама, му и нян. Папа будет ба, баба (китайское «б» не обладает звонкостью и близко к «п» без придыхания), фу или де.
 Ma используется для обозначения матери в изолированном североамериканском языке кутенай, распространённом на юго-востоке Британской Колумбии.
 В японском языке основными словами со значением «мать» и «отец», не сочетающимся с гоноративами, является хаха и тити, которые несомненно происходит из прото-старояпонских *папа и *тити (современное японское  восходит к губно-губному фрикативу , который, в свою очередь, является формой более старого *п). Наряду с родными терминами, в японском функционируют заимствования: мама и папа, имеющие неформальный оттенок. Обычными словами для названия чужих матери и отца, а также для вежливого обращения к собственным родителям, являются китаизмы о-ка:-сан и о-то:-сан. Эти слова считаются вежливыми.
 В тайском языке «мать» будет me3e (долгое e с глоттализированным нисходящим тоном), а «отец» — pho3o (с придыхательным ).
 В тагальском языке, принадлежащем к австронезийской семье языков, матерей зовут nánay или ináy (уменьшительное от iná «мать»), а отцов — tátay (наоборот, форма, не связанная со словом amá «отец»). Благодаря контактам с испанским и английским языками, также используются mamá, papá, ma(m(i)), и dad  или dádi.
 В кечуа и аймара mama означает «мать». «Отец» на аймара —tata, а на кечуа — tayta .

Объяснение 
Причиной этого интересного межязыкового феномена считается простота произнесения используемых звуков. Исследования показали, что дети, учащиеся говорить, упражняют открытый гласный звук  и губные согласные (чаще всего , , и ). Практически не существует языков, в которых отсутствовали бы губные согласные, а открытый гласный, подобный , имеется во всех без исключения языках. Тагальские слоги -na-/-ta- мама/папа параллельны более популярным ma/pa в назальности/оральности согласных и совпадают по месту артикуляции. Существуют, однако, отклонения от этого правила.

Понятия материнства и отцовства как таковые никак не связаны со звуками. Поразительное межъязыковое сходство между этими терминами считается результатом природы овладения языком (Jakobson, 1962). Согласно Якобсону, эти слова — первые похожие на слова звуки, которые произносят лепечущие дети. Родители склонны ассоциировать первые детские звуки с собой.

Поэтому нет оснований приписывать существующее сходство между словами общему происхождению. Основные термины для родства мама и папа часто могут быть «ложными друзьями» — неродственными словами, совпадающими в разных языках (Например, къхунг ba, иврит аба, китайский bàba, персидский baba, и французский papa (все со значением «отец»), хауса «baba»; или навахо ма, китайский māma, суахили mama, кечуа mama, английский mama).

В японском языке первоначальное детское мама интерпретируется как «еда» (сюда же  «грудь, сосок»). В некоторых испанских диалектах papa в детской речи также употребляется в этом значении, а buba или pupa значит «боль» (сравни с русским «бо-бо» или английским boo-boo). Эти понятия — первые, которые дети стремятся передать своим родителям. С точки зрения этой идеи можно рассмотреть также английские poo (какать) и pee (пи́сать), не говоря уже о английском baby, испанском bebé и кечуа wawa («дитя»), все из которых характеризуются простой слоговой структурой и губными согласными.

Кроме того, психолингвистические эксперименты показали, что мозг новорожденного лучше всего реагирует именно на звучание слов с повторяющимися смежными слогами (например, на псевдослова типа мубаба, пенана), но не на слова с разными слогами (типа мубаге, пенаку) либо слова без смежного повторения одинаковых слогов (бамуба, напена).

См. также 
 Дети
 Детская речь
 Банановые языки
 Полиомоним
 Авва

Примечания

Литература 
 Jakobson, R. (1962) «Why 'mama' and 'papa'?» In Jakobson, R. Selected Writings, Vol. I: Phonological Studies, pp. 538—545. The Hague: Mouton.
 Larry Trask. Where do mama/papa words come from?
 
 

Слова
Фонетика
Психолингвистика